Omwanza ist der Name von

 Beatrice Omwanza (* 1974), kenianische Langstreckenläuferin
 Daniel Omwanza (* 1948), kenianischer Mittelstreckenläufer